O São Paulo Clube foi o clube da elite de São Paulo. Está localizado na avenida Higienópolis, n° 18 na esquina com rua Dona Veridiana no tradicional bairro nobre paulistano de Higienópolis no distrito da Consolação, na antiga mansão e residência de Veridiana da Silva Prado.

Foi fundado pelo banqueiro Gastão Eduardo de Bueno Vidigal e logo ficou conhecido como "clube dos banqueiros" devido ao fato de ter em seu quadro associativo grande número destes profissionais.

O clube encerrou suas atividades em 2008 quando foi incorporado pelo Iate Clube de Santos que hoje ocupa sua sede.

Ligações externas 
 

Clubes desportivos do Brasil
Cultura da cidade de São Paulo